Alberto Segalini – politico italiano
 Giulia Segalini – calciatrice italiana